Schwandner ist der Name von

 Ernst-Ludwig Schwandner (1938–2021), deutscher Bauforscher und Klassischer Archäologe
 Gerd Schwandner (* 1951), deutscher Arzt und Politiker
 Ludwig von Schwandner (1823–1880), württembergischer Regierungspräsident und Landtagsabgeordneter
 Maximilian Schwandner (1881–1972), deutscher General der Infanterie

Siehe auch:
 Schwander
 Schwantner